Faker – australijski zespół rockowy.
 Lee "Faker" Sang-hyeok – południowokoreański esportowiec.